Станковић може да се односи на:

 Станковић, српско презиме

или

 Музичка школа Станковић, музичка школа у Београду
 Награда Борисав Станковић, награда
 Позориште Бора Станковић, позориште у Врању
 Мукат Станковићи, насеље у општини Угљевик, Република Српска, БиХ

или

 Корнелије Станковић, српски композитор
 Дејан Станковић, српски фудбалер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Станковић“
 Станковићи
 Станко